Morten Schiellerup Bager er en dansk ungdomspolitiker, der 2012-2013 har været landsnæstformand for Radikal Ungdom. Bager er tidligere uddannelsesordfører i perioden 2010-2012 og har været formand for Radikal Ungdoms Hovedbestyrelse fra 2013-2016.

Referencer 

Politikere fra Det Radikale Venstre